Nova Zembla
 Nova Zembla (film), de film uit 2011
 Nova Zembla-effect
 Nova Zemblastraat
 Nova Zembla (programma)